Die Liste der Grand-Prix-Sieger der MotoGP beinhaltet alle Fahrer, Konstrukteure und Nationen die in der seit 2002 bestehenden MotoGP-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft mindestens ein Rennen gewinnen konnten.

(Stand: Saisonende 2022)

Aleix Espargaró war beim Großen Preis von Argentinien am 6. März 2022 der insgesamt 33. Fahrer, der mindestens einen MotoGP-Weltmeisterschaftslauf gewann.

Nach Fahrern 
Die in der Saison 2023 aktiven Fahrer sind jeweils grün hervorgehoben.

hochgestellt = Anzahl der Weltmeistertitel in der MotoGP-Klasse

Nach Konstrukteuren 
In der Saison 2023 aktive Konstrukteure sind grün hinterlegt.

fett = in der Saison 2023 aktive Fahrer

Nach Nationen 

fett = in der Saison 2023 aktive Fahrer

Siehe auch 
 Liste der Motorrad-WM-Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Siegen
 Liste der Grand-Prix-Sieger der Moto2
 Liste der Grand-Prix-Sieger der Moto3

Liste (Motorradsport)
!
Motorrad-Weltmeisterschaft